«Металлург» — российский футбольный клуб из Златоуста. Создан не позднее 1965 года. Выступает в чемпионате Челябинской области.

Достижения 
 В первенстве СССР — 1-е место в зональном турнире РСФСР, 3-е место в полуфинале РСФСР класса «Б»: 1969.
 В Кубке СССР — поражение в 1/2 зонального финала: 1966/67.

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы России
Спортивные клубы Златоуста